Preuve est un nom commun, et plus rarement un nom propre. Employée comme nom commun, une preuve désigne un fait ou un raisonnement propre à établir solidement la vérité. On identifie plus spécifiquement :
 la preuve mathématique ou logique, employée comme synonyme de « démonstration » ;
 la preuve en droit.
Employé comme nom propre, le terme peut désigner :
 Sainte-Preuve, un village de l'Aisne ;
 Preuve de Laon une martyre du V ou VI siècle ;
 Preuves, une revue française anticommuniste (1951-1974).